Купата на европейските шампиони 1964/65 е 10-ото издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 30 национални шампиона от предходния сезон и Интер като носител на трофея от предходния сезон.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (с изключение на финала) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи, се изиграва трети мач на неутрален терен. В случай че и той завърши наравно, се играят продължения, а при равенство и при тях, се хвърля монета или се тегли жребий.

Финалът се играе на 27 май 1965 г. на стадион Сан Сиро в Милано пред 85 хил. зрители. Интер побеждава Бенфика Лисабон с 1:0 и печели за втори път трофея.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят между 17 август и 23 септември, а реваншите са между 9 септември и 7 октомври 1964 г.

Трета среща 
Срещите се играят на 4 ноември и 14 октомври 1964 г.

1 Победителят печели след теглене на жребий.

1. кръг 
Първите срещи се състоят между 4 и 25 ноември, а реваншите са между 18 ноември и 16 декември 1964 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят между 10 и 24 февруари, а реваншите са между 3 и 17 март 1965 г.

Трета среща 
Срещата се играе на 24 март 1965 г.

2 Ливърпул печели след хвърляне на монета.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 30 април и 4 май, а реваншите са между 6 и 12 май 1965 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1964/65
 Купа на панаирните градове 1964/65

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1964/65
 Детайли на мачовете за сезон 1964/65 в rsssf.com

Европейска шампионска лига